Калашников, Александр:
 Калашников, Александр Павлович (род. 1957) — советский футболист; киргизский тренер.
 
 Калашников, Александр Серафимович — российский политический деятель, член Совета Федерации РФ.